Marguerite de Rohan peut faire référence à :
 Marguerite de Rohan (v. 1330-1406), fille d'Alain VII de Rohan, épouse de Jean IV de Beaumanoir puis d'Olivier V de Clisson ;
 Marguerite de Rohan (morte en 1496), épouse du comte d'Angoulême Jean d'Orléans, grand-mère du roi François  ;
 Marguerite de Rohan (1617-1684), duchesse de Rohan.

Références 

Homonymie dynastique